

Geografia
 Ritchie – città del Sudafrica
 Contea di Ritchie – contea dello Stato della Virginia Occidentale, negli Stati Uniti

Onomastica
 Ritchie – nome proprio di persona

Persone
 Ritchie – cantante britannico
 Andy Ritchie – calciatore scozzese
 Byron Ritchie – hockeista su ghiaccio canadese
 David George Ritchie – filosofo britannico
 Dennis Ritchie – informatico statunitense
 Guy Ritchie – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico   
 Jamie Ritchie – rugbista a 15 britannico, internazionale per la Scozia
 Joanne Ritchie – triatleta canadese
 Matt Ritchie – calciatore inglese
 Meg Ritchie – atleta britannica, specializzata nel getto del peso
 Michael Ritchie – regista statunitense
 Neil Ritchie – generale dell'esercito inglese durante la seconda guerra mondiale
 Reece Ritchie – attore inglese
 Sharon Ritchie –  modella statunitense
 Willie Ritchie – pugile statunitense

Pagine correlate
 Richie